

Теодозюв — село в гміні Біла-Равська Равського повіту Лодзинського воєводства
 Теодозюв — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства